Скіфські царі — поширена назва правителів скіфів, що застосовується у науковій та художній літературі.

Останнім часом, в зв'язку з тривалими дискусіями щодо характеру та форми влади правителів скіфів та Скіфії взагалі, здебільшого використовується термін династи.

За Геродотом панівний рід (чи плем'я) у скіфів-сколотів називався Паралата. Можливо, саме цей термін й був тим титулом скіфського очільника, який у ассирійських текстах передано титулом ассир. sarru, у давньогрецьких джерелах — . Можливо, що крім правлячих династів термін цар / царі у античній історіографії та літературі застосовувався до інших представників династії (у Лукіана — ). На жаль, походження цього титулу залишається не розкритим. Наразі відоме лише те, що в Авесті Парадата — міфічні царі-цивілізатори, першозаконники, пращури як «праведних» аріїв, так й «невірних» турів й сайріма.

Враховуючи факт того, що скіфо-сколотське суспільство, принаймні на час відвідин Скіфії Геродотом, знаходилося на доісторичному (міфопоетичному) етапі свого розвитку, певної уваги заслуговує наступна констатація: 

Нижче наведено декілька цитат, що розкривають деякі аспекти характеру влади скіфських династів у поданні Геродота (на сер V ст. до н. е.):
 «на суді в царя» (IV, 65);
 «присягатися біля царського вогнища, якщо йдеться про дуже важливу присягу» (IV, 68)
 «Кого засудить на смерть Цар, то і їх дітей не щадить, синів убиває, а дочок залишає живими» (IV, 69);
 «скіфи з народження … служать цареві, він їх сам обирає собі, а рабів він собі не купує» (IV, 72).

Отже, цар скіфів-сколотів — сакралізований правитель, представник роду (чи племені) Паралати, з абсолютною (військовою, судовою) деспотичною владою, верховний жрець Папая, його уособлення на землі («цар, уподобаний Богу Грози»).

Примітки

Джерела та література

Див. також 

 Скіфія
 Пізні скіфи
 Скіфське мистецтво
 Скіфське озброєння
 Скіфські етноніми
 Скіфські кургани

Стародавні діячі України

Списки правителів